Alain Fouché, Frans politicus, voormalig voorzitter van het parlement van het departement Vienne
 Edmund Fouché, Franse uitvinder van het autogeen lassen
 François Fouché (1963), Zuid-Afrikaans verspringer
 Helen Fouché Gaines, Amerikaans cryptograaf
 Jaco Fouché (1967), Zuid-Afrikaans schrijver
 Jacobus Johannes Fouché (1898-1980), tweede president van Zuid-Afrika
 Jean-Michel Fouché (1944), Frans voetballer
 Joseph Fouché (1763-1820), Franse staatsman
 Margareta Fouché d'Otrante (1909-2005), Zweedse gravin, schoonmoeder van prinses Benedikte van Denemarken
 Nicolas Fouché (1653-1733), Franse kunstschilder
 Pierre Fouché (1891-1967), Catalaans letterkundige, hoogleraar, museumdirecteur
 Carel et Fouché, Franse fabrikant van treinrijtuigen